Садек може бити:

 Садек (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Садек (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република